Katara eller  Katára kan syfta på:

 Katara – en karaktär i Avatar: Legenden om Aang
 Katara (yacht) – en megayacht tillverkad av Lürssen i Tyskland
 Katára – ett berg i Grekland